Lugre pode referir-se a
 Lugre - um navio a vela
 Lugre - uma ave de nome científico Carduelis spinus.

Desambiguação